Distretto 1, distretto della città di Düsseldorf in Germania
Distretto 1, distretto della contea di Grand Bassa in Liberia
Distretto 1, distretto della città di Malaga in Spagna